Сезон 2008/2009 стал 14-м для команды «Мемфис Гриззлис» в Национальной баскетбольной ассоциации. Команда выступила неудачно, выиграв лишь 24 игры из 82, заняла последнее место в Юго-Западном дивизионе и 12-е место в Западной конференции, не попала в плей-офф. 25 января 2009 года по ходу сезона вместо Марка Айаварони главным тренером команды был назначен Лайонел Холлинс, для которого это назначение стало третьим приходом на пост тренера «Гриззлис». Он уже тренировал команду в сезонах 1999/2000 и 2004/2005. По итогам сезона два игрока «Мемфис Гриззлис» были включены в символическую сборную новичков НБА: О Джей Майо (в первую сборную) и Марк Газоль (во вторую сборную).

Изменения в составе

Драфт 
26 июня 2008 года на драфте НБА «Гриззлис» выбрали двух игроков: под 5-м и под 28-м номерами. Первый выбор они получили в результате лотереи, второй — в результате обмена с «Лос-Анджелес Лейкерс», своё право выбора во втором раунде под общим 33-м номером команда обменяла в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Ушли

Пришли

Обмены

Турнирная таблица

Конференция

Дивизион

Статистика игроков

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Матчи «Мемфис Гриззлис» в сезоне 2008/2009
 Изменения в составе «Мемфис Гриззлис» в 2008 и 2009 годах

НБА в сезоне 2008/2009
Сезоны Мемфис Гриззлис